Талыстан () — село и муниципалитет в Исмаиллинском районе Азербайджана. К северу от Талыстана находится исторический памятник VII века — «Крепость Джаваншира». Крепость названа в честь князя Кавказской Албании из династии Михранидов Джаваншира.

География 
Расположено в предгорьях, в 3 км к северо-востоку от районного центра Исмаиллы, в 10 км от реки Гирдыманчай.

Население 
По данным «Кавказского календаря» на 1856 год в селе Талыстанъ проживали азербайджанцы обозначенные как татары-мухаммеданы говорящие по азербайджански, в источнике по татарски.

Тот же «Кавказский календарь» за 1915 год сообщает о татарском (азербайджанском) селе Талыстанъ Геокчайского уезда Бакинской губернии, численностью 335 человек.

На середину 1980-х годов численность населения Талыстана составляла 1531 человек. Жители занимались разведением зерновых, табаководством, животноводством. Функционировали цех по производству соков, животноводческий комплекс, средняя школа, дом культуры, библиотека, детский сад.

В культуре 

Талыстану посвящена одноимённая поэма азербайджанского советского поэта Самеда Вургуна.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Исмаиллинского района